Гавриловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР.

Список 
 Гавриловская волость — в составе Кокчетавского уезда Акмолинской области. 
 Гавриловская волость — в составе  Суздальского уезда Владимирской губернии. 
 Гавриловская волость — в составе Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. 
 Гавриловская волость — в составе Павловского уезда Воронежской губернии.
 Гавриловская волость — в составе Александровского уезда Екатеринославской губернии.
 Гавриловская волость — в составе Спасского уезда Рязанской губернии. 
 Гавриловская волость — в составе Изюмского уезда Харьковской губернии. 
 Гавриловская волость — в составе Копальского уезда Семиреченской области.

См. также